Hammarö och Hammarön  kan syfta på:
 Hammarön – ö i Vänern
 Hammarö socken –  socken i Värmland
 Hammarö församling – en församling i Karlstads stift
 Hammarö kyrka – en kyrka i  Hammarö församling
 Hammarö landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1949
 Hammarö köping – en tidigare kommun i Värmlands län 1950–1970
 Hammarö kommun – en kommun i Värmlands län, 1971–
 Hammarö distrikt – enda distriktet i Hammarö kommun 2016–